Бобылевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бобылевка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Бобылевка — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Бобылевка — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Бобылевка — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Бобылевка — село в Романовском районе Саратовской области.

Украина 
 Бобылевка — село в Глуховском районе Сумской области.